Az 1964. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát január 30. és február 4. között rendezték Iglsben. Az aranyérmet Thomas Köhler, az Egyesült Német Csapat versenyzője nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

F1